La Federation Cup 1968 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 6ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 22 nazionali. Il World Group si è giocato allo Stade Roland Garros di Parigi in Francia dal 21 al 26 maggio e la finale ed è stata vinta dall'Australia che hanno battuto i Paesi Bassi.

Tabellone principale
Tutti i match si sono giocati allo Stade Roland Garros di Parigi in Francia su campi in terra rossa

Finale

Collegamenti esterni